Die 40. Schacholympiade 2012 der Frauen fand 2012 in Istanbul in der Türkei statt.

Übersicht 

Bei der 40. Schacholympiade 2012 in Istanbul spielten 125 Teams bei den Frauen.Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. Es wurden elf Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost, wobei die Startnummer berücksichtigt wird. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden folgende Wertungen herangezogen.
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)
 Wtg2 (Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung)
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wtg4 (Olympiade-Buchholz-Wertung)

Endstand der Frauen als Fortschrittstabelle

Anmerkungen 
 Die Mannschaften aus Angola, Afghanistan und Sambia reisten verspätet an, konnten aber noch in das Turnier einsteigen.
 Die Mannschaften aus Libyen und Honduras wurden zur ersten Runde ausgelost, waren aber nicht anwesend. Beide wurden danach aus dem Turnier genommen.
 Bei den Teams Türkei 2016 und Türkei 2023 handelt es sich um Nachwuchsmannschaften des Gastgeberlandes.
 Die Mannschaften IBCA, ICSC und IPCA vertraten die Internationalen Verbände der Blinden und Sehbehinderten, der  Gehörlosen sowie der Körperbehinderten.

Weblinks 

2012 Frauen
Liste (Schach)
Schachveranstaltung 2012
Frauenschachturnier